Jan Kristián (německy: Johann Christian Joseph; 23. ledna 1700, Sulzbach – 20. července 1733, Sulzbach) byl v letech 1732 až 1733 falckrabě sulzbašský. Byl druhým a nejmladším přeživším synem vévody Teodora Eustacha, falckraběte sulzbašského (1659–1732), a jeho manželky Eleonory Marie Amálie Hesensko-Rotenburské (1675–1720). Jeho starším bratrem byl Josef Karel, falckrabě sulzbašský.

Život 
Po smrti svého staršího bratra Josefa Karla se Jan Kristián Josef stal konečným určeným dědicem Falckého kurfiřtství. V roce 1732 vystřídal svého otce jako falckrabě sulzbašský, ale zemřel v Sulzbachu v roce 1733 předtím, než Falc zdědil. Karel III. Filip, kurfiřt falcký, člen rodu Falcko-Neuburských, linie rodu Wittelsbachů, ani jeho bratři nedokázali zplodit legitimního mužského dědice. V roce 1716 bylo zřejmé, že neuburská linie zanikne a že po nich nastoupí větev Sulzbachů.

Manželství 
Oženil se dvakrát:

 Marie Anna Jindřiška Leopoldina de La Tour d'Auvergne (24. října 1708 – 28. července 1728), dcera Františka Egona de la Tour d'Auvergne, knížete z Auvergne, a měla následující děti:
 Karel Teodor (11. prosince 1724 – 16. února 1799); se stal v roce 1742 kurfiřtem falckým a v roce 1777 kurfiřtem bavorským.
 Maria Anna (30. května 1728 – 25. června 1728).
 Eleonora Filipína Kristina Sofie Hesensko-Rotenburská (1712-1759); provdala se roku 1731, ale neměla žádné potomky.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové (Falcko-Sulzbašští)
Falckrabata
Narození v roce 1700
Narození 23. ledna
Narození v Sulzbachu
Úmrtí v roce 1733
Úmrtí 20. července
Úmrtí v Sulzbachu
Muži